Alberto IV degli Alberti (1143-1203) – nobile italiano
  Alberto V degli Alberti (ante 1203-1250) – nobile italiano

Pagine correlate 

 Alberto Alberti